Dravidia Lehrer, 2010 – rodzaj muchówek z rodziny ścierwicowatych (Sarcophagidae)
 Dravidia Pethiyagoda, Meegaskumbura & Maduwage, 2012 – synonim rodzaju Haludaria (karpiowate)